Saint-Maur, Saint Maur oder St. Maur (französischer Name des Heiligen Maurus, in Frankreich Schutzpatron der Bergleute) steht für:
 Namensform innerhalb der Familie der Herzöge von Seymour
 Saint-Maur (Belgien), Teilgemeinde der belgischen Stadt Tournai

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Maur (Cher), Département Cher
 Saint-Maur (Gers), Département Gers
 Saint-Maur (Indre), Département Indre
 Saint-Maur (Jura), Département Jura
 Saint-Maur (Oise), Département Oise
 Saint-Maur-des-Bois, Département Manche
 Saint-Maur-des-Fossés, Département Val-de-Marne
 Saint-Maur-sur-le-Loir, Département Eure-et-Loir

Die ehemalige Abtei Saint-Maur in Saint-Maur-des-Fossés

Siehe auch: Sainte-Maure